Graptodytes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Georg Karl Maria Seidlitz 1887. Graptodytes ingår i familjen dykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dykare
Graptodytes